Maurens ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Maurens (Dordogne) im Département Dordogne
 Maurens (Gers) im Département Gers
 Maurens (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne

mit Namenszusatz:
 Maurens-Scopont im Département Tarn

Siehe auch:
 Morens